Le sigle BIAC peut faire référence à :
 Banque internationale pour l'Afrique au Congo, un établissement bancaire de la République démocratique du Congo
 Botswana Institute of Administration and Commerce, l'Institut d'administration et du commerce du Botswana
 Business and Industry Advisory Committee un comité consultatif de l'OCDE pour l'industrie
 Brussels International Airport Company
 Bureaux d’information, d’aide administrative et de conseils, organismes mis en place pour aider les Français musulmans à s'intégrer à la population française après la guerre d'Algérie
Homonymie d'acronyme